Verrettes kan syfta på:

Haiti 

 Verrettes (kommun), Artibonite, 
 Verrettes (ort), Artibonite, Arrondissement de Saint-Marc,